AJC ist Abkürzung für
 die christliche Religionsgemeinschaft Apostelamt Jesu Christi
 die jüdische amerikanische Organisation American Jewish Committee
 die jüdische amerikanische Organisation American Jewish Congress
 die jüdische amerikanische Organisation American Jewish Council
 The Atlanta Journal-Constitution, US-amerikanische Tageszeitung in Atlanta
 die jüdische amerikanische Organisation Auschwitz Jewish Center
 den Compiler der Java-Erweiterung AspectJ
 der Jagdgemeinschaft Akademische Jagdcorporation Nimrod, Mitglied des WJSC

Abkürzung